Алекса́ндр Макке́нзи:
 Маккензи, Александр (1822—1892) — 2-й премьер-министр Канады.
 Маккензи, Александр (1844—1921) — генерал Армии США принимавший участия в боевых действиях в Северной Америке с 1864 по 1908 год.
 Маккензи, Александр (1764—1820) — шотландский путешественник.
 Маккензи, Александр Кэмпбелл (1847—1935) — британский композитор, дирижёр и педагог.